Слива домашня (Prúnus doméstica) — плодова рослина роду Слива підродини Мигдалеві родини Розові.
 Слива (рід)
 Богдан Слива (пол. Bogdan Śliwa, 4 лютого 1922, Краків — 16 травня 2003, Краків) — польський шахіст, гросмейстер, шестикратний чемпіон Польщі.